Het ATP-toernooi van Hamburg 2015 (met de officiële naam Bet-at-home Open) vond plaats van 27 juli tot en met 2 augustus 2015. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Het enkelspel werd gewonnen door de Spanjaard Rafael Nadal. Hij versloeg in de finale de Italiaan Fabio Fognini met tweemaal 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door het duo Jamie Murray en John Peers. Zij versloegen in de finalen de Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud met 2-6, 6-3 en [10-8].

Het toernooi van 2015 trok 71.200 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg